Wabash (rivier), een rivier in de Amerikaanse staten Ohio, Illinois en Indiana 
 Wabash (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Wabash County (Indiana), een county in de Amerikaanse staat Indiana
 Wabash County (Illinois), een county in de Amerikaanse staat Illinois